Гачечиладзе () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гачечиладзе, Георгий Иванович (род. 1914) — грузинский советский шахматный деятель.
 Гачечиладзе, Георгий (род. 1954) — грузинский государственный и политический деятель, депутат парламента, доктор географических наук. 
 Гачечиладзе, Гиви Георгиевич (род. 1938) — советский и грузинский джазовый дирижёр, пианист, композитор и аранжировщик.
 Гачечиладзе, Илья Захариевич (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гачечиладзе, Ираклий Иванович (род. 1982) — последний главный редактор «РИА Новости».
 Гачечиладзе, Леван (род. 1964) — грузинский предприниматель и политический деятель.
 Гачечиладзе, Тако (род. 1983) — грузинская певица, автор песен и актриса.